Chesterfield megye (Dél-Karolina)
 Chesterfield megye (Virginia)